Инспирация (от  — вдох, вдыхание, вдохновение) — многозначный термин:
 Инспирация — внушение, мотивация, побуждение к действию.
 Инспирация — альтернативное наименование вдоха, в противоположность выдоху (экспирации).